Velika nagrada Madžarske 1994 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 14. avgusta 1994 na dirkališču Hungaroring v Budimpešti. Zmagal je Michael Schumacher, drugo mesto je osvojil Damon Hill, tretje pa Jos Verstappen. Schumacher je osvojil tako najboljši štartni položaj, kot tudi postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
Miko Häkkinena, ki je bil kaznovan z dirko prepovedi zaradi povzročitve nesreče pred prvim ovinkom prejšnje dirke za Veliko nagrado Nemčije, je v McLarnu zamenjal Philippe Alliot.

Kvalifikacije 
Michael Schumacher je osvojil najboljši štartni položaj, za njim pa sta se zvrstila oba dirkača Williams-Renaulta, Damon Hill in David Coulthard. Do desetega mesta so se uvrstili še Gerhard Berger, Ukjo Katajama, Martin Brundle, Eddie Irvine, Heinz-Harald Frentzen, Olivier Panis in Rubens Barrichello.

Dirka 
Schumacher ni štartal najbolje, toda uspelo mu je za seboj zadržati Hilla. Coulthard je zadržal tretje mesto, za njim pa so se zvrstili Berger, Irvine, Barrichello in Katajama. Pred drugim ovinkom sta trčila Irvine in Barrichello, ki sta nato trčila še v Katajamo. S tem sta se Brundle in Panis prebila na peto oziroma šesto mesto, Alesi pa je bil sedmi. V petnajstem krogu je imel Schumacher že deset sekund prednosti pred Hillom, ki je imel še petnajst sekund prednosti pred Coulthardom, Berger pa je zaostajal še nekaj več. Brundle je bil še vedno peti, na šesto mesto pa se je prebil Alesi, ki je prehitel Panisa. Schumacher je zgodaj zapeljal na prvi postanek v bokse in postalo je jasno, da je na taktiki treh postankov. Zato se je Hill, ki je bil na taktiki dveh postankov, začasno prebil v vodstvo, toda po vseh opravljenih načrtovanih postankih je imel Schumacher že 45 sekund prenosti pred Hillom, ki ni bil tako uspešen pri prehitevanju dirkačev za krog. Coulthard je bil še vedno tretji, toda zaostajal je že za krog, sledili pa so še Alesi, Jos Verstappen in Berger.

V oseminpetdesetem krogu dirke je odstopil Alesi zaradi okvare motorja, pri tem pa je na stezi pustil nekaj olja, zaradi česar je tretjeuvrščeni Coulthard močno raztreščil svoj dirkalnik. Tako so po eno mesto pridobili Brundle, Verstappen, Berger in Mark Blundell, ki se je prebil med dobitnike točk.  V zadnjem krogu je Brundlu ugasnil motor, Verstappen pa je prehitel svojega moštvenega kolego in vodilnega Schumacherja, da je prišel nazaj v isti krog z njim, in uspel prehiteti Brundla za tretje mesto. Brundle je bil tako uvrščen na četrto mesto, Blundell, Panis in Éric Bernard pa so se do konca borili za peto mesto, prepeljali ciljno črto eden ob drugem, peti je bil na koncu Blundell, šesti pa Panis.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:18,258
|
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:18,824
| +0,566
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:20,205
| +1,947
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:20,219
| +1,961
|-
! 5
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrell-Yamaha
| 1:20,232
| +1,974
|-
! 6
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:20,629
| +2,371
|-
! 7
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 1:20,698
| +2,440
|-
! 8
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:20,858
| +2,600
|-
! 9
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:20,929
| +2,671
|-
! 10
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:20,952
| +2,694
|-
! 11
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:20,984
| +2,726
|-
! 12
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 1:21,141
| +2,883
|-
! 13
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:21,206
| +2,948
|-
! 14
| 7
|  Philippe Alliot
| McLaren-Peugeot
| 1:21,498
| +3,240
|-
! 15
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:21,837
| +3,579
|-
! 16
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:21,873
| +3,615
|-
! 17
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 1:21,946
| +3,688
|-
! 18
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 1:22,038
| +3,780
|-
! 19
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:22,311
| +4,053
|-
! 20
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:22,379
| +4,121
|-
! 21
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:22,487
| +4,229
|-
! 22
| 11
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:22,513
| +4,255
|-
! 23
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:22,614
| +4,356
|-
! 24
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:22,705
| +4,447
|-
! 25
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 1:22,899
| +4,641
|-
! 26
| 32
|  Jean-Marc Gounon
| Simtek-Ford
| 1:24,191
| +5,933
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:24,908
| +6,650
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:26,275
| +8,017
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 77
| 1.48:00,185
| 1
| 10
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 77
| + 20,827 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 77
| + 1:10,329
| 12
| 4
|-
! 4
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 76
| El. sistem
| 6
| 3
|-
! 5
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 76
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 76
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 75
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 8
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 75
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 9
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 75
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 10
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 75
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 11
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 74
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 12
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 72
| Motor
| 4
|  
|-
! 13
| 11
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 72
| +5 krogov
| 22
|  
|-
! 14
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 69
| Prenos
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 59
| Zavrten
| 3
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 58
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 58
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 39
| Menjalnik
| 8
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 34
| El. sistem
| 24
|  
|-
! Ods
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 30
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 30
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  Philippe Alliot
| McLaren-Peugeot
| 21
| Puščanje vode
| 14
|  
|-
! Ods
| 32
|  Jean-Marc Gounon
| Simtek-Ford
| 9
| Obnašanje
| 26
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 0
| Trčenje
| 10
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1994
1994